Казуповка — бывшая деревня в Монастырщинском районе Смоленской области России.

Находилась в 4 верстах восточней современной деревни Родьковка.

История 
На 1978 год уже считалась прекратившей существование, с указанием что числилась в списках до 1975 года.

В 1993 году считалась, как прекратившая существование деревня Сычёвского сельсовета Монастырщинского района.

Примечания 

Исчезнувшие населённые пункты Монастырщинского района